Сан-Мигель-дель-Синка () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синка-Медио. Занимает площадь 106.66 км². Население — 848 человек (на 2010 год). Расстояние — 70 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Уэски